Gradiente – funzione
Gradiente – unità di misura dell'angolo, generalmente indicato con grad o gon